Der Landtagswahlkreis Aachen II ist ein Landtagswahlkreis in Nordrhein-Westfalen. Er umfasst den südlichen Teil der Stadt Aachen. Umfasste er zunächst nur die Stadtbezirke Brand, Eilendorf und Kornelimünster/Walheim, so kam später einen Teil der Mitte hinzu, die zuvor zu Aachen I gehörte. Zur Landtagswahl 2010 umfasste der Wahlkreis vom Stadtbezirk Mitte die Stadtteile 31 Kaiserplatz, 32 Adalbertsteinweg, 33 Panneschopp, 34 Rothe Erde, 35 Trierer Straße, 36 Frankenberg, 37 Forst, 41 Beverau, 42 Burtscheider Kurgarten, 43 Burtscheider Abtei und 46 Steinebrück. Gegenüber der Landtagswahl 2005 verlor der Wahlkreis die Stadtteile 25 Kalkofen und 48 Hangeweiher, gewann aber 31 und 32 hinzu.

Im Frühjahr 2021 hat der Landtag eine neue Einteilung der Wahlkreise für die Landtagswahl beschlossen. Nach der neuen Einteilung sieht der Landtagswahlkreis Aachen II wie folgt aus:

Von der Stadt Aachen die Stadtbezirke: Aachen-Kornelimünster/Walheim, Aachen-Brand, Aachen-Eilendorf, Aachen-Mitte mit den Stadtteilen: 31 Kaiserplatz, 32 Adalbertsteinweg, 33 Panneschopp, 35 Trierer Straße, 36 Frankenberg, 37 Forst, 41 Beverau, 42 Burtscheider Kurgarten, 43 Burtscheider Abtei, 46 Steinebrück

2022

2017 

Der CDU-Kandidat Armin Laschet, der den Wahlkreis bereits von 2010 bis 2012 vertreten hatte, gewann ihn nach fünf Jahren von der bisherigen SPD-Wahlkreisabgeordneten Daniela Jansen zurück. Da Jansens Platz auf der SPD-Landesliste (Nr. 65) nicht zog, schied sie aus dem Landtag aus.

2012 

Neben der direkt gewählten Wahlkreisabgeordneten Daniela Jansen zog auch Armin Laschet über die CDU-Landesliste in den Landtag ein. Am 14. April 2015 rückte zudem Karin Schmitt-Promny (Grüne) bis zum Ende der Legislaturperiode nach.

2010

2005

2000

Wahlkreissieger

Weblinks 
 Einteilung der Wahlkreise auf der offiziellen Webseite des Landtags Nordrhein-Westfalen

Einzelnachweise 

Aachen II
Politik (Aachen)